Riondino est un patronyme porté notamment par :
  (1952-), chanteur, acteur, réalisateur et écrivain italien,
  (1922-2005), écrivain italien, 
 Michele Riondino (1979-), acteur italien.